Mihai Moldovan ist der Name folgender Personen:

* Mihai Moldovan (Komponist) (1937–1981), rumänischer Komponist
 Mihai Moldovan (Fußballspieler) (1947–2008), rumänischer Fußballspieler und -trainer